Борово́е — топоним.

Населённые пункты

Белоруссия 
 Боровое — деревня в Глубокском районе Витебской области.
 Боровое — хутор в Поставском районе Витебской области.
 Боровое — деревня в Шарковщинском районе Витебской области.
 Боровое — агрогородок в Лельчицком районе Гомельской области.
 Боровое — агрогородок в Дзержинском районе Минской области.

Казахстан 
 Боровое — село в Бородулихинском районе Восточно-Казахстанской области.
 Боровое — прежнее (до 2005 года) название посёлка Бурабай в Бурабайском районе Акмолинской области.

Россия 
 Боровое — село в Крутихинском районе Алтайского края.
 Боровое — посёлок в Вельском районе Архангельской области.
 Боровое — посёлок в Коношском районе Архангельской области.
 Боровое — село в Новооскольском районе Белгородской области.
 Боровое — бывшее село, с 2011 года микрорайон Воронежа.
 Боровое — деревня в Юрьевецком районе Ивановской области.
 Боровое — участок в Зиминском районе Иркутской области.
 Боровое — упразднённое село в Куйтунском районе Иркутской области.
 Боровое — посёлок в Багратионовском районе Калининградской области.
 Боровое — посёлок в Выборгском районе Ленинградской области.
 Боровое — посёлок в Приозерском районе Ленинградской области.
 Боровое — село в Усманском районе Липецкой области.
 Боровое — село в Новосибирском районе Новосибирской области.
 Боровое — посёлок в Исилькульском районе Омской области.
 Боровое — село в Болховском районе Орловской области.
 Боровое — село в Скопинском районе Рязанской области.
 Боровое — село в Шиловском районе Рязанской области.
 Боровое — деревня в Пеновском районе Тверской области.
 Боровое — деревня в Торжокском районе Тверской области.
 Боровое — деревня в Белёвском районе Тульской области.
 Боровое — село в Ишимском районе Тюменской области.
 Боровое — село в Брединском районе Челябинской области.
 Боровое — деревня в Красноармейском районе Челябинской области.
 Боровое — село в Октябрьском районе Челябинской области.
 Боровое — деревня в Чебаркульском районе Челябинской области.
 Боровое — прежнее (до 1964 года) название посёлка Ключи в Каргапольском районе Курганской области.
 Боровое — прежнее (до 1964 года) название деревни Чистополье в Шадринском районе Курганской области.

Украина 
 Боровое — село в Любомльском районе Волынской области.
 Боровое — село во Львовском районе Львовской области.
 Боровое — село в Червоноградском районе Львовской области.
 Боровое — село в Заречненском районе Ровненской области.
 Боровое — село в Рокитновском районе Ровненской области.
 Боровое — село в Харьковском районе Харьковской области.
 Боровое — озеро в Шосткинском районе (Сумская область)и Новгород-Северском районе (Черниговская область).

Водоёмы

Белоруссия 
 Боровое — озеро в Поставском районе Витебской области в бассейне реки Галбица
 Боровое — озеро в Поставском районе Витебской области в бассейне реки Лосица

Россия 
 Боровое — озеро в Ненецком автономном округе, 19 км ССЗ от с. Несь
 Боровое — озеро в Ненецком автономном округе, 23 км С от с. Несь
 Боровое — озеро в Ненецком автономном округе, 21 км ССЗ от с. Несь
 Боровое — озеро в Ненецком автономном округе, 20 км ССЗ от с. Несь
 Боровое — озеро в Архангельской области у с. Няндома
 Боровое — озеро в Архангельской области вблизи оз. Кергозеро
 Боровое — озеро в Лоухском районе Карелии
 Боровое — озеро в Ленинградской области вблизи д. Фомкино
 Боровое — озеро в Самарской области
 Боровое — озеро в Томской области в бассейне реки Васюган
 Боровое — озеро в Юргамышском районе Курганской области
 Боровое — озеро в Далматовском районе Курганской области
 Боровое — озеро в Шадринском районе Курганской области
 Боровое — озеро в Абанском районе Красноярского края, у с. Покатеево
 Боровое — озеро в Абанском районе Красноярского края, у с. Плахово
 Боровое — озеро в Московской области
 Боровое — озеро в Кировской области у д. Леушинцы
 Боровое () — водохранилище в Брединском районе Челябинской области, на реке Камыстыаят, близ села Боровое.

Казахстан 
 Боровое (Боровые озёра) — группа озёр в Акмолинской области Казахстана.
 Боровое (Бурабай) — одно из Боровых озёр в Бурабайском районе Акмолинской области Казахстана.

Украина 
 Боровое — озеро в Змиёвском районе Харьковской области (Украина).

См. также 
 Боровое Лядо
 Боровое сельское поселение
 Боровая
 Боровой
 Бурабай (национальный парк) — бывший Государственный заповедник и курорт «Боровое»

Примечания